Der Trofeo Stefano Bellaveglia 2013 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2013 in Orbetello stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 18 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Guillermo Durán
 Libor Salaba
 Denis Zivkovic
 Reda El Amrani

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 157 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 155 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 263 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Orbetello